Lezius ist der Familienname folgender Personen

 Antje Lezius (* 1960), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Axel Lezius (1931–2022), deutscher Chemiker
 Heinrich Lezius (1835–1906), deutscher Ingenieur und Verbandsfunktionär
 Martin Lezius (1884–1941), deutscher Schriftsteller